Боярщина — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 10 км к юго-западу от центра города Пскова и в 4 км к северо-востоку от деревни Тямша.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района